

Palmarès

Panathīnaïkos: 2021

Collegamenti esterni

Sportivi afroamericani